Paket kan syfta på: 
 Paket (postväsen) – en försändelse skickad med post
 Paket (installation) – ett datorprogram
 paket (nätverk) – inom nätverksteknik och datorkommunikation innehåller den information som ska överföras i nätet 
 Paketbåt – ett snabbt fartyg för jämförelsevis längre reguljära resor med post, paket och passagerare